Појам Ричеза Пољска може да се односи на:

 Ричеза Пољска, краљица Кастиље, 
 Ричеза Пољска, краљица Угарске, 
 Ричеза Пољска, краљица Шведске,